Évolué peut faire référence à :

 Évolution (biologie)
 Évolué (époque coloniale)